Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrés Gimeno e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Vladimír Zedník 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1972